Клаусура 1995 () — вторая половина 65-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1994/95 на rsssf.com 

1995
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1995 году